Antonio Fanelli (né en 1966), coureur cycliste italien ;
 Ernest Fanelli (1860–1917), compositeur français d’origine italienne ;
 Giuseppe Fanelli (1827–1877), révolutionnaire libertaire italien ;
 Ivan Fanelli (né en 1978), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme